Сти́вен Джон Бради́мас-младший (; 2 марта 1927, Мишавока, Индиана, США — 11 июля 2016, Нью-Йорк, США) — американский политик-демократ и преподаватель. На момент завершения более чем 20-летней карьеры в Конгрессе США (1959—1981) занимал пост парламентского организатора фракции большинства в Палате представителей США (1977—1981). Помимо основных достижений в области законодательства, в том числе значительного количества федеральных законов, касающихся школ, искусств и гуманитарных наук, занимал должность 13-го президента Нью-Йоркского университета (1981—1991), был членом, а затем председателем совета директоров Федерального резервного банка Нью-Йорка, членом совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи, членом совета попечителей Фонда Рокфеллера, членом Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA) и Ордена святого апостола Андрея (носил оффикий (титул) архонта Вселенского Патриархата Константинополя). Второй после Лукаса Милтиадиса Миллера и первый родившийся в США американец греческого происхождения, избранный в Конгресс США. Лауреат Почётной медали острова Эллис (1986).

Биография 
Старший из четырех детей в семье греческого иммигранта Стивена Джона Брадимаса и американки Беатрисы Гоубл. Его отец был владельцем ресторана, а мать учителем начальной школы. Проводил лето с дедом по материнской линии, который был суперинтендантом школ в Канаде, а также обладал большой библиотекой.

Окончил центральную среднюю школу в Саут-Бенде (Индиана).

В течение двух лет служил в ВМС США, проходя службу в Милуоки (Висконсин).

Обучаясь в Гарвардском университете, который он окончил со степенью бакалавра гуманитарных наук, Брадимас проживал в Адамс-Хаус и был членом студенческой организации Phi Beta Kappa.

Стал обладателем стипендии Родса и учился в Брасенос-колледже при Оксфордском университете, который окончил со степенью доктора философии в области социальных исследований.

Конгресс США 
Будучи конгрессменом, являлся членом комитета по образованию и труду, сыграв ведущую роль в написании большей части принятых в тот период федеральных законов, касающихся школ, колледжей и университетов, услуг для престарелых лиц и инвалидов, библиотек и музеев, искусств и гуманитарных наук.

После Брадимаса одними из первых греков, избранных в нижнюю палату парламента США, стали, в том числе, Олимпия Сноу, Пол Цонгас и Пол Сарбейнз.

В 1965 году присоединился к авторам законопроекта о создании Национального фонда искусств (NEA) и Национального фонда поддержки гуманитарных наук (NEH), и в течение десяти лет возглавлял подкомитет Конгресса, осуществляя над ними юрисдикцию.

Выступал в Палате представителей в качестве главного автора многих принятых Конгрессом законопроектов, касающихся вопросов культуры, гуманитарных наук, искусств, музеев, библиотек, информационных услуг, образования для детей-инвалидов, международного образования, обучения о вреде алкоголя и наркотиков. Также был одним из основных соавтор Закона о начальном и среднем образовании (1965), Законов о высшем образовании (1972, 1976), нацеленных на помощь студентам, а также законодательного предложения о создании Национального института образования при Наньянском технологическом университете (Сингапур).

В декабре 1963 года компания «Studebaker Corporation» закрыла в Саут-Бенде свои автомобильные заводы, лишив работы более 5 000 человек. Брадимас сыграл важную роль в преодолении последствий закрытия «Studebaker» в метрополитенском статистическом ареале Саут-Бенд — Мишавока, задействовав свои связи в Вашингтоне. В 1964 году, после получения от правительства контракта на сумму $ 81 млн, компания «Kaiser Jeep Corporation» приобрела завод по изготовлению грузовых автомобилей «Studebaker Corporation» на Чиппева-авеню, вновь обеспечив значительное число людей работой по изготовлению военных и почтовых автомобилей. И хотя сегодня этот завод больше не используется, компания «AM General», преемник автомобилестроительных корпораций «Kaiser Jeep» и «American Motors», производит колёсные автомобили военного назначения Humvee, а также Hummer H1 и Hummer H2 в городе Мишавока к востоку от Саут-Бенда. В середине 1960-х годов это было бы почти невозможно без участия Брадимаса.

На очередных выборах в Конгресс 4 ноября 1980 года уступил своё место республиканцу Джону Хилеру.

Умер 11 июля 2016 года в возрасте 89 лет.

Вторжение Турции на Кипр 
Брадимас выступал против американской военной помощи Греции, в которой в 1967 году был установлен Режим полковников.

После вторжения турецких войск в северную часть Кипра и её оккупации в 1974 году, активно взялся за эту проблему. Будучи на тот момент членом Конгресса, он выступал категорически против этого акта со стороны Турции и решительно поддерживал Грецию. Всегда делал акцент на том, что работа, которую он вёл в интересах Греции, была и в лучших интересах США.

15 августа 1974 года, находясь в штаб-квартире Государственного департамента США, лицом к лицу столкнулся с тогдашним государственным секретарём Генри Киссинджером, сказав последнему:Мы возлагаем вину непосредственно на вас, сэр. Мы не возлагаем ответственность за провал политики США в Греции и на Кипре на президента Форда. Мы считаем, что она лежит на вас.Противостоящие стороны администрации президента США в открытую и в частных обсуждениях говорили о страсти Брадимаса к Кипрскому спору, а также обсуждали его в сентябре 1974 года за закрытыми дверями, как об этом свидетельствуют рассекреченные протоколы совещаний по данному вопросу на высоком уровне в присутствии президента США, госсекретаря Киссинджера и многочисленных влиятельных членов Конгресса.

Конгрессмен Питер Фрелингуйсен говорил участникам встречи о переговорах по Кипру:Борьба ещё не окончена. Брадимас будет продолжать бороться.Брадимас возглавлял коалицию, призывающую к эмбарго на поставки оружия Турции (наряду с лоббированием этой же цели Эвгениосом Россидисом). Он и ещё четверо других членов Палаты представителей, также греки Питер Кирос, Гас Ятрон, Пол Сарбейнз и Скип Бафалис, а также Пол Цонгас, объединили свои усилия с целью обеспечить выполнение правительством США положений Закона о помощи иностранным государствам 1961 года и Закона о продаже военного имущества иностранным государствам 1968 года, которые предусматривают, что вооружение, поставляемое Соединёнными Штатами, может быть использовано лишь в оборонительных целях.

Несмотря на серьёзное сопротивление со стороны Киссинджера и президента Джеральда Форда, коалиции, всё же, удалось добиться принятия резолюции о прекращении оказания военной помощи Турции. В 1978 году, однако, эмбарго было снято Сенатом США и при поддержке президента Джимми Картера.

Карьера в сфере образования 
После ухода из Конгресса переехал в Нью-Йорк, где в 1981—1992 годах был президентом Нью-Йоркского университета.

В 1990 году, по поручению Конгресса, стал сопредседателем двухпартийной независимой комиссии по изучению процедур предоставления грантов NEA.

Президентом Биллом Клинтоном был назначен председателем Комитета президента по делам искусств и гуманитарных наук (PCAH), а также был председателем Национального фонда в поддержку демократии и членом Группы консультантов начальника Главного контрольно-финансового управления США.

Актриса Полетт Годдар оставила свою многомиллионную недвижимость Нью-Йоркскому университету в значительной степени благодаря её дружбе с гораздо более молодым Брадимасом.

Членство в организациях и награды 
Брадимас входил в состав ряда советов директоров и национальных комиссий по вопросам, начиная от искусства до высшего образования, внешней политики, труда и малого бизнеса, исторических документов и записей, а также науки, техники и управления государством.

Являлся председателем Американского фонда Дичли и сопредседателем Центра по науке, технологиям и Конгрессу Американской ассоциации содействия развитию науки в Вашингтоне (округ Колумбия).

Занимал должность председателя совета директоров Федерального резервного банка Нью-Йорка, а также был членом совета попечителей Гарвардского университета, Нью-Йоркской фондовой биржи, Фонда Рокфеллера и Центрального комитета Всемирного совета церквей.

Был членом Американской академии искусств и наук и Афинской академии наук.

Являлся членом нескольких корпоративных советов директоров, а также советов директоров Фонда имени Александра Онассиса, некоммерческой организации «Американцы за искусство», фабрики мысли «Центр национальной политики» и Испанского института Королевы Софии.

Являлся обладателем почётных степеней 47 колледжей и университетов.

Был обладателем ежегодной Премии за выдающиеся заслуги в области искусства от Американской академии и Института искусств и литературы.

Средняя комната (комната отдыха для студентов, проходящих послевузовское профессиональное образование) в Брасенос-колледже Оксфордского университета названа в честь Брадимаса (Комната Брадимаса).

Обладатель Большого креста Ордена Макариоса III — высшей государственной награды Республики Кипр.

3 октября 2011 года король Испании Хуан Карлос I даровал Джону Брадимасу Орден Изабеллы Католической — гражданский орден, вручаемый за услуги, оказанные государству.

Примечания

Ссылки 
 John Brademas
 Guide to the John Brademas Congressional Papers
 The Open Mind — A Congressman Looks at Education (1981)
 Remembering Congressman John Brademas

Члены Палаты представителей от штата Индиана
Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Колледжа Святой Марии (Индиана)
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Члены Демократической партии США
Архонты Вселенского Патриархата